61. breddegrad kan henvise til:

 61. nordlige breddekreds
 61. sydlige breddekreds